La lucite est une allergie solaire.
 Lucite est l'un des noms commerciaux du poly(méthacrylate de méthyle) (généralement plus connu sous un autre nom commercial, celui de Plexiglas).